Ons Amsterdam (tijdschrift)
 Vereniging Ons Amsterdam